La competició de dobles mixtos va ser una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. La competició es va disputar entre el 17 i el 24 d'agost de 1920 i va comptar amb la participació de setze parelles de set nacions.

Classificació

Quadre

Fase final

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Bibliografia 
 Belgium Olympic Committee (1957). Olympic Games Antwerp 1920: Official Report. 
 Wudarski, Pawel (1999). "Wyniki Igrzysk Olimpijskich " (PDF). [Consulta: 9 agost 2011]

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts  a ITF 
 Quadre dobles mixts  a Sports-Reference 

Mixt Doble